Alexander Klimov est un cryptologue. Il a fait sa thèse sur les « applications cryptographiques des fonctions-T», sous la direction de Adi Shamir, au sein du département de mathématiques appliquées et d'informatique de l'Institut Weizmann à Rehovot en Israël, soutenue en .

Il a aussi participé au papier « Analysis of Neural Cryptography » qui étudie l'utilisation de réseaux de neurones dans le cadre d'un échange de clés. La cryptographie neuronale s'avère en définitive une technique peu sûre.

Cryptologue israélien
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)